Dick Richards (voetballer) (1890–1934), een Welsh voetballer
 Dick Richards (cricketspeler) (1908–1995), een Engels cricketspeler
 Dick Richards (journalist), een Brits showbizzjournalist
 Dick Richards (muzikant) (1924-2019), een Amerikaans drummer van Bill Haley & His Comets, geboren als Dick Bocelli
 Dick Richards (regisseur) (1936), een Amerikaans filmregisseur, producent en schrijver

 Richard Richards (ontdekkingsreiziger) (1893–1985), een Australisch ontdekkingsreiziger
 James Richards (1894–1979), een Amerikaans politicus
 Richard Richards (1946), een Amerikaans ruimtevaarder

 Dick Matena (1943), een Nederlands striptekenaar die o.a. publiceerde onder het pseudoniem Dick Richards